Эт-Тафи́ла — () — мухафаза на западе Иордании.
 Административный центр — Эт-Тафила.
 Площадь — , население —

География 
На севере граничит с мухафазой Эль-Карак, на юго-востоке с мухафазой Маан, на юге с мухафазой Акаба, на западе с Израилем.

На территории провинции находится биосферный резерват Дана ( (Мхмия Дана); ).

Экономика 
В Рашадия располагается крупный завод по производству цемента. В Ал-Хасе находится большой рудник по добыче фосфатов.

Административное деление 
Мухафаза разделена на 3 района:

 Al-Hasa
 Al-Tafila
 Bisaira

Примечания 

Мухафазы Иордании